Atauta – località spagnola in Provincia di Soria
Atauta – asteroide